Bizzotto ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Bizzotto (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Mara Bizzotto (* 1972), italienische Politikerin
 Nicola Bizzotto (* 1990), italienischer Fußballspieler

 Romolo Bizzotto (1925–2017), italienischer Fußballspieler 
 Stefano Bizzotto (* 1961), italienischer Sportjournalist